

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1912, as seguintes agremiações:

 Alliança Football Club, do Rio de Janeiro
 Esperança Football Club, do Rio de Janeiro
 Club Athletico Guanabara, do Rio de Janeiro
 Tio Branco Football Club, do Rio de Janeiro

O Guarany e o Cascadura não puderam disputar a competição em função de débitos junto à LMSA.

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1912
Futebol de 1912 no Brasil
Campeonato Carioca de Futebol de 1912‎